"Peñaflor" pode significar:
 Peñaflor, município espanhol da Andaluzia
 Peñaflor (Chile), comuna da Região Metropolitana de Santiago
 Peñaflor de Hornija, município espanhol de Castela e Leão

Desambiguações de topônimos